WCAL est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis pouvant faire référence à :
 , station de radio basée à California, dans l'État de Pennsylvanie ;
 WCAL-FM, ancien indicatif de KCMP, station de radio musicale du Minnesota.